Polipetes (Πολυποίτης) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Polipetes, hijo de Pirítoo y de Hipodamía, sucesor de su padre en el trono de los lápitas, en Tesalia.
 Polipetes, hijo de Odiseo y de Calídice, sucesor de ella en el país de los tesprotos, en el Epiro.
 Polipetes, hijo de Apolo y de Ptía hermano de Doro y Laódoco.
 Polípotes, uno de los pretendientes de Penélope.

 Polipetes, es el asteroide número 3.709, troyano de Júpiter. Fue descubierto el 14 de octubre de 1935 por la astrónomo estadounidense Carolyn Jean Spellmann Shoemaker desde el Observatorio Monte Palomar, en California (Estados Unidos). 

Personajes de la mitología griega